Валерий Зубарев: Зубарев, Валерий Александрович (род. 1952) — советский актёр.
 Зубарев, Валерий Фёдорович (1943—2012) — русский писатель, публицист и поэт.